Langballe kan henvise til flere stednavne:
 Langballe (Mårslet Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Mårslet Sogn, Aarhus Kommune
 Langballe (Vinding Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vinding Sogn, Silkeborg Kommune
 Langballe (Sydslesvig) – en landsby og kommune i Slesvig-Flensborg kreds i delstaten Slesvig-Holsten